Лединки — название населённых пунктов:

Россия 
 Лединки — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Лединки — деревня в Пыталовском районе Псковской области.